komi nyelv
 komi nép
 Komiföld

 komi ábécé